Hainsworth ist der Familienname folgender Personen:

 John Hainsworth, britischer Schauspieler
 George Hainsworth (1895–1950), kanadischer Eishockeytorwart
 Isis Hainsworth (* 1998); britische Filmschauspielerin